Кубок Узбекистана по футболу 2012 года — футбольный турнир, в котором участвовали 37 профессиональных клубов.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с предварительного раунда. Финальный матч состоялся 30 ноября 2012 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между ташкентским «Бунёдкором» и каршинским «Насафом». Обладателем Кубка в 3-й раз стал «Бунёдкор».

Предварительный раунд

1/16 финала

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 
 

2012
Спорт в Узбекистане в 2012 году
Футбол в Азии в 2012 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2012